Chevington (Suffolk), localité en Angleterre
 Chevington (fromage), fromage fabriqué dans le Northumberland, en Angleterre